Веселовська Зінаїда Миколаївна (1900—1986) — мовознавець. Кандидат філологічних наук (1939).
 Веселовська Ніна Валентинівна (1932—2022) — радянська та російська акторка.

Див. також 
 Веселовський